Eisenoxidhydrat, chemisch Fe2O3·1 H2O
 allgemein siehe Eisen(III)-oxidhydrat Fe2O3·n H2O
 Das Mineral Limonit
 Das Pigment Eisenoxidgelb